Wendelstorf bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Wendelstorf (Bastorf), Ortsteil der Gemeinde Bastorf im Landkreis Rostock
 Wendelstorf (Dalberg-Wendelstorf), Ortsteil der Gemeinde Dalberg-Wendelstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg

Wendelsdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Aham in Bayern